Ел Тузал има више значења:

 Ел Тузал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тузал (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику